Старі Бейзими:
 Старі Бейзими — село в Україні, Хмельницька область
 Старі Бейзими — зупинний пункт Південно-Західної залізниці